William Smith pode se referir a:

 William Smith (ciclista) - atleta olímpico sul-africano
 William Smith (geólogo) - geólogo britânico
 William Smith (jogador de hóquei) - jogador de hóquei britânico
 William Smith (lexicógrafo) - lexicógrafo britânico
 William Smith (nadador) - nadador americano, campeão olímpico em 1948
 William Wright Smith - botânico britânico
 William Gardner Smith - botânico britânico

Desambiguação